Molekulska formula -{C22H24O2}- se može odnositi na:

 (R,R)-Tetrahidrohrizen
 (S,S)-Tetrahidrohrizen